Almost a Gentleman – cortometraggio del 1928 diretto da Al Herman
Almost a Gentleman – cortometraggio del 1928 prodotto dalla De Forest Phonofilm
Almost a Gentleman – film del 1938 diretto da Oswald Mitchell
Almost a Gentleman – film del 1939 diretto da Leslie Goodwins